Васильчики — топоним:

Польша 
 Васильчики — деревня в сельской гмине (волости) Сувалки Сувалкского повята Подляского воеводства.

Украина 
 Васильчики — историческая местность, жилой массив Киева.